Der Bahl and Gaynor Cincinnati Gaynor Cup 2020 fand vom 20. bis 24. Februar 2020 in Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressiegerin war Hania El Hammamy, die im Halbfinale gegen Amanda Sobhy ausschied. Sobhy setzte sich auch im Finale gegen Sarah-Jane Perry durch, sie gewann die Partie mit 6:11, 11:5, 11:9 und 11:1.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Weenee Low einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2019/20
Squashturnier in Cincinnati